Исторический центр Братиславы () — историческая часть Братиславы, городской район Старе-Место (старый город). Обычно в понятие «исторический центр Братиславы» включают Братиславский замок,  (посад, призамковую часть) и так называемый . Братиславский Замок, однако, иногда не входит в понятие исторического центра, зато к этому понятию иногда причисляют территорию, расположенную в непосредственной близости (например, набережную Дуная, исторические предместья), так как для этой территории также характерна историческая застройка. Исторический центр в 1954 году объявлен городской заповедной зоной.

Братислава
История Братиславы
Исторические местности и районы городов по алфавиту